Àngels, presència divina que entra en contacte amb els humans
 Mare de Déu dels Àngels
 Toponímia:
 Els Àngels (Baix Llobregat)
 Els Àngels (Alacant), barri d'Alacant 
 Barri dels Àngels de Sant Martí Vell municipi empordanès adscrit a la comarca del Gironès.
 Font de la capella dels Àngels (Sant Llorenç de Morunys)
 Angels Camp, ciutat i capital del comtat de Calaveras a l'estat de Califòrnia dels Estats Units d'Amèrica 
 Muntanya dels Àngels, serra situada entre els municipis de Juià, Quart i Sant Martí Vell a la comarca del Gironès 
 Edificis:
 Convent dels Àngels, convent de monges del Tercer Orde de Sant Domènec a la ciutat de Barcelona
 Església de Nostra Senyora dels Àngels de Castellfabib a Castellfabib (Racó d'Ademús, País Valencià) 
 Església de Nostra Senyora dels Àngels de Pollença, església parroquial del poble de Pollença (Mallorca)
 Ermita de la Mare de Déu dels Àngels de Sant Mateu a Sant Mateu (Baix Maestrat) 
 Església de la Mare de Déu dels Àngels de Betxí, església catòlica d'estil barroc al centre de Betxí (Plana Baixa, País Valencià) 
 Església de la Mare de Déu dels Àngels de Toixa, temple catòlic del  a Toixa (Serrans, País Valencià) 
 Nostra Senyora dels Àngels de Llívia, església del  a Llívia (la Cerdanya)
 Monestir de Nostra Senyora dels Àngels d'Avinganya, monestir ruïnós prop de Seròs (Segrià)
 Ermita de la Mare de Déu dels Àngels de la Jana, temple a la Jana (Baix Maestrat, País Valencià)
 Santa Maria dels Àngels de Valença, església romànica construïda a la segona meitat del  a Valença (Portugal)
 Santuari dels Àngels, santuari del municipi de Sant Martí Vell (comarca del Gironès)
 Biografies:
 Maria Àngels Anglada i d'Abadal (Vic, 1930 - Figueres, 1999), escriptora catalana 
 Àngels Barceló (Barcelona, 1963), periodista catalana 
 Maria Àngels Cabasés i Piqué (Lleida, 1963), política catalana 
 Maria Àngels Cardona i Florit (Ferreries, Menorca) 
 Àngels Cardona Palmer (Palma, 1951) 
 Àngels Esteller Ruedas (Barcelona, 1964), advocada i política catalana 
 Maria Àngels Falqués (1943), política, editora i activista política nord-catalana 
 Maria Àngels Feliu Bassols (1958, Olot), farmacèutica coneguda per haver estat segrestada més d'un any
 Àngels Ferrer i Sensat (Barcelona, 1904 - 1992), mestra, pedagoga i catedràtica en Ciències Naturals 
 Àngels Garriga de Mata (Sant Vicenç de Calders, 1898 - Barcelona, 1967), pedagoga, mestra i escriptora catalana
 Àngels Gonyalons (Barcelona, 1963) actriu catalana 
 Maria Àngels Viladot i Presas (Barcelona, 1951), sociolingüista catalana 
 Àngels Margarit i Viñals (Terrassa, 1960), ballarina i coreògrafa de dansa contemporània 
 Àngels Moll i Esquerra (Barcelona, 1944), actriu de teatre i televisió 
 Àngels Poch i Comas (Terrassa, 1948) actriu de teatre i televisió catalana 
 Maria Àngels Ramón-Llin i Martínez (València, 1963) advocada i política valenciana 
 Maria Àngels Sanahuja Pons (Barcelona, 1948) empresària catalana promotora immobiliària 
 Maria Àngels Solà i Parera (Sant Sadurní d'Anoia, 1948), historiadora catalana 
 Àngels Ribé (Barcelona, 1943) artista catalana 
 Àngels Santos Torroella (Portbou, 1912), pintora catalana 
 Maria dels Àngels Vayreda i Trullol (Lladó, 1913 - Figueres, 1977) 
 Victòria dels Àngels (Barcelona, 1923 - 2005), soprano i cantant d'òpera catalana.